Herfried Sabitzer – ex calciatore austriaco
 Marcel Sabitzer – calciatore austriaco
 Thomas Sabitzer – calciatore austriaco